Trashiyangste (district) - een district in Bhutan
Trashiyangste (plaats) - een stad in Bhutan